Алфавит национальных языков Мали — сводный алфавит для записи языков Мали. Разработан в 1967 году, пересмотрен в 1982 году, позднее в него вносились изменения. Используется для записи языков бамана, бому, бозо, догон, мамара, сонинке, сонгаи, сенара, тамашек и фула. Алфавит включает все 26 букв стандартного латинского алфавита, дополнительные знаки ʼ, ʔ, Ă ă, Ɓ ɓ, Ḍ ḍ, Ɗ ɗ, Ɛ ɛ, Ǝ ә, Ɣ ɣ, Ḥ ḥ, Ḷ ḷ, Ɲ ɲ, Ŋ ŋ, Ɔ ɔ, Š š, Ṣ ṣ, Ṭ ṭ, Ƴ ƴ, Ž ž, Ẓ ẓ и диграфы gb, gn, kp, mb, nd, ng, nj, ŋm, sh, zh.

Таблица алфавитов:

Алфавиты 1967 года

Примечания

Литература 
 Balenghien, Étienne. 1984. À propos de l’alphabet du bambara au Mali. Dans Mandenkan no 7 : 1984 — p. 45-62.
 République du Mali, Direction Nationale de l’Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée. 1982. Règles d’orthographe des langues nationales. Bamako : DNAFLA.
 République du Mali, Direction Nationale de l’Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée. 1993. Alphabets et règles d’orthographe des langues nationales. Bamako : DNAFLA.
 République du Mali. 1982. Décret no 85/PG fixant l’alphabet pour la transcription des langues nationales.
 République du Mali. 1982. Décret no 159/PG alphabets des langues nationales.

Языки Мали
Мали